Cen steht für:
 Cen (Familienname) (岑), ein chinesischer Familienname – dort auch zu Namensträgern
 Zentaur (Sternbild), ein Sternbild

Cèn steht für:
 Cèn, Dialekt des Dialektkontinuums Izere innerhalb der Zentral-Plateau-Sprachen

cen steht für:
 Cèn (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektkontinuums Izere innerhalb der Zentral-Plateau-Sprachen

cēn steht für:
 altenglische Bezeichnung von Kenaz, sechste Rune des älteren Futhark bzw. des altnordischen Runenalphabets

CEN steht für:
 Centrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit
 Comité Européen de Normalisation, siehe Europäisches Komitee für Normung
 Ciudad Obregón International Airport (IATA-Code), Flughafen von Ciudad Obregón im mexikanischen Bundesstaat Sonora

Abkürzung